Университе́т ми́ра () был основан в Коста-Рике в 1980 году, чтобы «обеспечить человечество международным высшим учебным заведением по вопросам мира и с целью укрепления между всеми людьми духа взаимопонимания, терпимости и мирного сосуществования для поощрения сотрудничества между народами и содействия уменьшению препятствий и угроз международному миру и прогрессу в соответствии с благородными целями, провозглашенными в Уставе Организации Объединённых Наций»

В настоящее время в кампусе — 124 студента из 37 разных стран. Языком обучения является английский, однако многие сотрудники университета говорят только на испанском языке и большинство ресурсов библиотеки университета недоступно на английском.

История 
Предложение о создании Университета мира было выдвинуто президентом Коста-Рики Родриго Карасо в его обращении к Генеральной Ассамблее ООН на 33-й сессии. Генеральный секретарь ООН назначил Международную комиссию Университета мира, которая составила международное соглашение об учреждении Университета мира и Договор об Университете мира. Эти документы были приняты 5 декабря 1980 года на 35-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и вступили в силу 7 апреля 1981 года.

6 марта 1981 года был создан Совет Университета мира, который является органом управления Университета. Первый президент Совета — Родриго Карасо. В Совет входят 15 человек, утверждаемых Генеральным секретарем ООН.

См. также 

 Организация Объединённых Наций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Global Network for Upeacebuilders: UPEACE Alumni Network Website
 UPEACE Council
 Peace and Conflict Monitor
 UPEACE Newsflash
 The US Association for the University for Peace
 UPEACE Centre for Executive and Professional Education
 UPEACE Prospectus
 Earth Charter Initiative
 German Anabin list of the Central Department for Foreign Degrees

Университеты Коста-Рики
Мирное просвещение